Muradjan ist der Familienname folgender Personen:

 Badal Muradjan (1915–1991), armenischer Premierminister
 Igor Muradjan (* 1957), armenischer Politologe und Aktivist
 Karen Muradjan (* 1992), armenischer Fußballspieler
 Nina Muradjan (* 1954), sowjetisch-deutsche Volleyballspielerin und -trainerin, siehe Nina Sawatzki
 Rudolf Muradowitsch Muradjan (* 1936), armenisch-sowjetischer Physiker